Во́на КНДР, се́верокоре́йская во́на (, вон) — денежная единица КНДР, равная 100 чонам (). Введена в обращение в 1947 году. До 2008 года в Общероссийском классификаторе валют называлась северо-корейской воной, в настоящее время — северокорейской воной.

Предыстория 
С момента присоединения Кореи к Японии её денежной единицей стала корейская иена Тёсэн-банка (бывш. Банк Кореи) в Сеуле. Банкноты для Кореи (10, 20, 50 сенов, 1, 5, 10 иен) печатал Первый Национальный банк Японии.

Выпускались монеты 0,5, 1, 5, 10, 20 чонов, 0,5, 5, 10 и 20 вон. В 1945 году советские войска использовали напечатанные в СССР купюры 1, 5, 10, 100 вон военного выпуска.

Вона 1947 года 
В декабре 1947 года вона была введена в обращение в Северной Корее, заменив банкноты Тёсэн-Банка в корейских иенах в соотношении 1:1.

Монеты в 1947—1959 гг. не выпускались.

Вона 1959 года 
В 1959 году банкноты 1947 г. были деноминированы 100:1. Были также выпущены разменные монеты (чоны).

Варианты «для иностранцев» 
Вплоть до 1999 г. параллельно с основной валютой выпускались банкноты и монеты для иностранцев двух видов:
 для гостей из дружественных стран — красные банкноты, монеты с одной звездой

 для гостей из капиталистических стран — зелёные или синие банкноты, монеты с двумя звёздами

В 2002 г. оба типа «параллельных валют» были изъяты из обращения, а в стране разрешён свободный обмен иностранной валюты.

Монеты 

В 1959 и 1974 г. чеканились разменные монеты в 1, 5 и 10 чонов. Лицевая сторона — герб, обрамлённый дубовыми ветвями снизу и название страны — сверху; оборотная сторона — номинал в меандровом орнаменте.

В 1978 г. отчеканена монета в 50 чонов (лицевая сторона — конь Чхоллима), в 1987 г. — в 1 вону (лицевая сторона — монумент ТПК на фоне знамени).

Помимо них, чеканились различные юбилейные монеты (с мелкими номиналами — алюминиевые, с крупными номиналами — из бронзы, медно-никелевого сплава, серебра и золота). Следует отметить вышедшую в 2002 г. серию в честь последних выпусков европейских монет (немецкой марки, греческой драхмы и др.)

В связи с растущей инфляцией в 2005 г. в оборот стали входить монеты со всё более крупными номиналами (5, 10, 50 и 100 вон).

Отчеканенные в 2008 г. монеты номиналами в 1 и 5 чонов предназначались для новой воны, пущенной в оборот в 2008 году, но всплеск очередной гиперинфляции нарушил эти ожидания. Сегодня на территории Северной Кореи в обращении находятся купюры номиналом в 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 вон. А вот купюры в 5, 10, 50 вон из за значительной инфляции в обращении найти практически невозможно. Монет в обращении нет.

Банкноты

Вона 1978 года

Вона 1992—2007 годов

Вона 2009 года 
В конце ноября 2009 года власти КНДР объявили о деноминации воны по курсу 100:1. Срок обмена был установлен до 7 декабря того же года: на обмен гражданам давалось около недели. Первоначально было объявлено, что порог обмена будет составлять 100 тысяч вон (обмен денег свыше этой суммы запрещался). 1 декабря этот порог был повышен до 200 тысяч вон. 2 декабря порог был вновь снижен до 100 тысяч, но было объявлено, что деньги свыше этой суммы можно менять, но по курсу 1000 : 1 (с потерей 90 % стоимости).

На 4 декабря сумма, разрешённая к легальному обмену, примерно соответствовала $60 по курсу чёрного рынка. По данным BBC, данная мера правительства привела к массовым проявлениям недовольства населения: недовольные граждане публично сжигали груды старых вон.

С 1 января 2010 года в стране было запрещено хождение иностранной валюты.

Монеты 
Выпускались разменные монеты из алюминия номиналом в 1, 5, 10, 50 чонов и 1 вону. На лицевой стороне каждой из монет — один из символических цветков Северной Кореи, на оборотной — государственный герб.

Помимо них, также выпускались юбилейные монеты следующих серий:
 динозавры (алюминиевые прямоугольные, номиналом по 10 вон каждая)
 круглые с изображением животных и памятников КНДР (номиналом в 10 и 20 вон, металл — латунь или алюминий в латунном кольце)
 золотая в честь греческого Акрополя (номинал 10 вон) и В. В. Путина (номинал 20000 вон)

Банкноты 
В августе 2014 года была выпущена банкнота номиналом 5000 вон нового образца. Теперь на лицевой стороне изображён родной дом Ким Ир Сена в Мангёндэ, а на оборотной — Выставка Дружбы Народов.

Примечания

Ссылки 
 Монеты КНДР, Феодосийский музей денег
 Описание банкнот воны серии 1998 года
 Современные воны
 Галерея банкнот Северной Кореи

Вона
Деньги Северной Кореи
Азиатские валюты
Экономика КНДР